W670 peut faire référence à :
 W670 est la désignation du Mercedes-Benz Vario.
 W670 est un le nom d'un moteur Continental pour l'Adcox Student Prince.